Мари́я Леони́довна Мотру́к (1 июля 1916 — 6 февраля 1984) — советская художник-мультипликатор.

Биография 
Мария Мотрук родилась 1 июля 1916 года в Киеве.

В 1931 году, когда Марии исполнилось 15 лет, семья переехала в Москву. Она, мечтая стать актрисой, поступает в театральную студию Александра Ахметели.

В 1938 году в 21 год, после ареста и расстрела Ахметели и расформирования его театральной студии, Мария поступает на недавно созданную студию «Союзмультфильм».

Сначала она работает в цехе раскраски фаз (заливщицей), потом — художником-фазовщиком и, в конце концов, — художником-мультипликатором.

В 1940 году выходит замуж за мультипликатора «Союзмультфильма» Фёдора Хитрука. В 1944 году у них рождается сын Андрей, ставший писателем и публицистом.

В 1940—60-е годы Мария Мотрук работает вместе с такими выдающимися мастерами мультипликации, как Иван Иванов-Вано, Лев Атаманов, Зинаида и Валентина Брумберг, Михаил Цехановский и другие.

Когда Ф. С. Хитрук занялся режиссурой, Мария Леонидовна становится его постоянным сотрудником в качестве художника-мультипликатора и его ассистента.

Умерла 6 февраля 1984 года.

Фильмография

Художник-мультипликатор 

«Девочка в джунглях» (1956)
«Палка выручалка» (1956)
«Исполнение желаний» (1957)
«Грибок-теремок» (1958)
«Кошкин дом» (1958)
«Тайна далёкого острова» (1958)
«Похитители красок» (1959)
«День рождения» (1959)
«Человечка нарисовал я» (1960)
«Большие неприятности» (1961)
«Ключ» (1961)
«История одного преступления» (1962)
«Чудесный сад» (1962)
«Можно и Нельзя» (1964)
«Топтыжка» (1964)
«Каникулы Бонифация» (1965)
«Иван Иваныч заболел...» (1966)
«Сегодня день рождения» (1966)
«Человек в рамке» (1966)
«Гора динозавров» (1967)
«Машинка времени» (1967)
«Фильм, фильм, фильм» (1968)
«Винни-Пух» (1969)
«Юноша Фридрих Энгельс» (1970)
«Винни-Пух идёт в гости» (1971)
«Огонь» (1971)
«Три банана» (1971)
«Винни-Пух и день забот» (1972)
«Дарю тебе звезду» (1974)

Источники

Примечания

Ссылки 
 
 Мотрук Мария Леонидовна на Аниматор.ру
 Мигунов Евгений «О Хитруке» 30.10.1982г.

Персоналии:Союзмультфильм
Художники-мультипликаторы
Мультипликаторы СССР